

Persone 
 Carlo Marselli – politico italiano
 Gilberto Antonio Marselli – sociologo italiano
 Nicola Marselli – storico e politico, Grand'Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro

Pagine correlate 
Marsella